Le Petit Palais peut désigner plusieurs musées d'art :
 Le Petit Palais à Paris, en France, abritant le musée des beaux-arts de la ville de Paris ;
 Le Musée du Petit Palais en Avignon, en France, abrité dans le bâtiment du Petit Palais et conservant des collections de peintures et sculptures du Moyen Âge et de la Renaissance ;
 Le Petit Palais de Genève, en Suisse, musée privé conservant des collections d'art moderne (fermé depuis 1998).

Ainsi que la commune de Petit-Palais-et-Cornemps en Gironde, en France.